John Lambert – cestista statunitense 
John Lambert – militare britannico
John Lambert – politico e militare britannico